Moose (New Hampshire), een rivier
 Moose (New York), een rivier
 Moose (Nova Scotia), een rivier
 Moose (Ontario), een rivier in Canada
 Moose (Vermont), een rivier
 Moose (Wyoming), een gehucht
 Moose (hond), een acterende hond, een Jackrussellterriër, voornamelijk bekend van zijn rol als Eddie in de sitcom Frasier

Zie ook 
 een andere naam voor Mossi, een volk in Burkina Faso
 Plaatsen in de Verenigde Staten
 Moose River, een plaats in de Amerikaanse staat Maine
 Moose Pass, een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Moose Lake, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
 Moose Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Mooseheadmeer, een meer in de Amerikaanse staat Maine
 Moose Wilson Road, een plaats  in de Amerikaanse staat Wyoming